Flamingo, ave pernalta, de bico encurvado
Ou ainda:
Flamingo (álbum) - de Brandon Flowers
Flamingo (escultura) - de Alexander Calder
Flamingo Las Vegas - hotel e cassino de Las Vegas Strip, Estados Unidos
Capitão Flamingo - série de desenho animado canadense
The Flamingo Kid - filme de 1984
Grupo Flamingo - organização não-governamental portuguesa de área ambiental
Aeroporto Internacional Flamingo - em Kralendijk, Bonaire, nas Antilhas Neerlandesas.

Ver também
 Flamengo
Flamenco, música e dança tradicional espanhola

Desambiguações de música

[[en:Flamingo (disambiguation)]